Дуб изме́нчивый () — дерево; вид рода Дуб семейства Буковые (Fagaceae). В естественных условиях произрастает на большой территории в  Китае, Корее и Японии. Этот вид входит в секцию Quercus.

Ботаническое описание 

Дуб изменчивый — это листопадное средней величины дерево со сквозистой кроной, достигающее высоты 25—30 метров.

Кора толстая пробковая с длинными и извилистыми продольными бороздами.

Листья заострённые или ланцетные, различные по длине (от 8 до 20 см) и ширине (от 2 до 9 см) и зубчатые по краям (каждая жилка заканчивается характерным острым зубчиком). Жилкование перистое. Лист тёмно-зелёный сверху и сизоватый снизу из-за покрывающего его пушка.

Цветки, собранные в серёжки, появляются в середине весны, опыляются ветром.

Шаровидные жёлуди диаметром 1,5—2 см созревают через 18 месяцев после опыления. Жёлуди сидят на две трети в плюске, густо покрытой мягким пушком болотного цвета длиной 4-8 мм.

Значение и применение 

Дуб изменчивый выращивается в Китае в небольших масштабах для производства пробки, хотя урожай и меньше, чем у пробкового дуба.

Декоративное дерево.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Flora of China: Quercus variabilis 
 Дуб изменчивый на сайте USDA NRCS Проверено 12 ноября 2008 г.

зубчатый
Флора Дальнего Востока